Cabrales est un toponyme originaire des Asturies en Espagne, qui peut fait référence à :

Toponymie 
 Cabrales, une commune des Asturies en Espagne
 Carreña de Cabrales, une localité et paroisse civile, ainsi que la capitale de la commune (concejo) de Cabrales 
 l' une île chilienne australe de l'océan Pacifiqueano Pacífico au sud du golfe de Penas, qui fait partie de l'archipel Campana.

Gastronomie 
Le cabrales, un fromage fort et sec, spécialité de Cabrales (Asturies)

Personnalités 
  (1864-1879), un marin chilien connu pour sa participation au Bataille navale d'Iquique à bord de la 
 , un militaire colombien
  (1956-), un homme politique colombien
 , un homme politique colombien, frère du précédent
 , de son vrai nom Daniel Alberto Cabrales Castillo (1977-), un homme politique colombien
  (1977-), de son vrai nom Adolfo Cabrales Mato (1966-), un musicien espagnol, chanteur, guitariste et compositeur du groupe Platero y Tú puis du groupe Fito & Fitipaldis

Voir aussi

Articles connexes 
 , patronyme espagnol et portugais